Osoby o tym nazwisku:
 Paul Haba – gwinejski lekkoatleta, olimpijczyk
 Zbigniew Haba – polski fizyk